Франц Ва́льтер Кун (; 10 марта 1884, Франкенберг — 22 января 1961, Фрайбург) — немецкий юрист и переводчик, наиболее известная работа которого — перевод на немецкий язык множества китайских сочинений, прежде всего, романа «Сон в красном тереме».

Биография 
Учился в Лейпциге и Берлине. В 1909—1912 годах жил в Китае. После Первой мировой войны занимался исключительно переводами.

Признание 
Был награждён Орденом ФРГ «За заслуги» (1952).

Интересные факты 
Хорхе Луис Борхес приписывает Куну открытие парадоксальной классификации животных.

Переводы 
 «Chinesische Staatsweisheit», Дармштадт 1923
 «Chinesische Meisternovellen», Лейпциг 1926
 «Eisherz und Edeljaspis oder Die Geschichte einer glücklichen Gattenwahl» (Ледяное сердце и Благородный нефрит, или История счастливого брака — перевод романа Хао цю чжуань), Лейпциг 1926
 «Die Rache des jungen Meh oder Das Wunder der zweiten Pflaumenblüte», Лейпциг 1927
 «Das Perlenhemd», Лейпциг 1928
 «Kin Ping Meh oder Die abenteuerliche Geschichte von Hsi Men und seinen sechs Frauen» (Цзинь пин мэй), Лейпциг 1930
 «Fräulein Tschang», Берлин 1931
 «Der Traum der roten Kammer», Лейпциг 1932
 «Die Räuber vom Liang-Schan-Moor», Лейпциг 1934
 «Die Jadelibelle», Берлин 1936
 «Das Juwelenkästchen», Дрезден 1937
 Mao Dun: «Schanghai im Zwielicht», Дрезден 1938
 «Die dreizehnstöckige Pagode», Берлин 1939
 «Mondfrau und Silbervase», Берлин 1939
 «Die drei Reiche», Берлин 1940
 «Das Rosenaquarell», Цюрих 1947
 «Das Tor der östlichen Blüte», Дюссельдорф 1949
 «Und Buddha lacht», Баден-Баден 1950
 «Der Turm der fegenden Wolken», Фрайбург 1951
 «Kin Ku Ki Kwan», Цюрих 1952
 «Goldamsel flötet am Westsee», Фрайбург 1953
 «Wen Kang: Die schwarze Reiterin», Цюрих 1954
 «Blumenschatten hinter dem Vorhang», Фрайбург 1956
 «Altchinesische Liebesgeschichten», Висбаден 1958
 «Die schöne Li. Vom Totenhemd ins Brautkleid», Висбаден 1959
 «Li Yü: Jou pu tuan», Цюрих 1959
 «Goldjunker Sung und andere Novellen aus dem Kin Ku Ki Kwan», Цюрих 1960

Литература 
 Chang P. Modernisierung und Europäisierung der klassischen chinesischen Prosadichtung: Untersuchungen zum Übersetzungswerk von Franz Kuhn (1884—1961). Frankfurt/Main; New York: P. Lang, 1991.

Примечания 

Юристы Германии
Переводчики Германии
Родившиеся в 1884 году
Умершие в 1961 году
Персоналии по алфавиту